Wasser des Lebens steht für
Mercurialwasser
Aquavit
Siehe auch:
Das Wasser des Lebens (Begriffsklärung)